

Patronyme 

 Jacob Steinhardt (1887-1968), peintre allemand ;
 Laurence Steinhardt (1892-1950), diplomate américain ;
 Nicolae Steinhardt (1912-1989), moine écrivain roumain ;
 Michael Steinhardt (1940-), financier américain ;
 Robby Steinhardt (1950-2021), violoniste et chanteur américain de rock ;
 Paul Steinhardt (1952-), cosmologiste américain.

Personnage de fiction 

 John Steinhardt (1980), personnage des Miroirs de l'esprit de Norman Spinrad.

Autres 

 (201751) Steinhardt,  astéroïde de la ceinture principale.